Stati Uniti d'America
 Monroe City – città della Contea di Knox, Indiana
 Monroe City – città della Contea di Monroe, Missouri